CTC est un sigle pouvant signifier :
 Confédération des travailleurs de Colombie ;
 Congrès du travail du Canada ; 
 Collectivité territoriale de Corse ;
 centre de tri du courrier ;
 centre de traitement du courrier ;
 Classification Temporelle Connectioniste, méthode d'identification dans les réseaux de neurones artificiels
 Compagnie du Tramway de Caluire ;
 Cryme Tyme Cenation, équipe de superstars de la WWE composé de John Cena, JTG et Shad ;
 crushing-tearing-curling, technique de manufacture du thé où les feuilles sont broyées ;
 Centro de Tecnologia Canavieira (Centre de technologie cannière), institut brésilien de recherche sur la canne à sucre ;
 Сеть Телевизионных Станций (en français, réseau de chaînes télévisées), une chaîne privée de télévision, spécialisée dans le divertissement, basée à Moscou en Russie. 

CTC est un code pouvant désigner :
 , à San Fernando del Valle de Catamarca, en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports